Springschitz ist der Familienname folgender Personen:

 Leopoldine Springschitz (1914–2004), österreichische Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Stefan Springschitz (1895–1987), österreichischer Baupolier und Politiker (SPÖ)